Fayzabad (persiska: فیض آباد) är en provinshuvudstad i Afghanistan.   Den ligger i provinsen Badakhshan, i den nordöstra delen av landet,  kilometer norr om huvudstaden Kabul. Fayzabad ligger  meter över havet och antalet invånare är .

Terrängen runt Fayzabad är kuperad åt nordväst, men åt sydost är den bergig. Fayzabad ligger nere i en dal. Den högsta punkten i närheten är  meter över havet,  kilometer öster om Fayzabad. Det finns inga andra samhällen i närheten.

Trakten runt Fayzabad består i huvudsak av gräsmarker. Runt Fayzabad är det ganska tätbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer.  Ett kallt stäppklimat råder i trakten. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är augusti, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är januari, med  °C. Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är april, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är september, med  mm nederbörd.

Kommentarer

Källor

Externa länkar

Orter i Badakhshan (provins)